Ахметшин, Айрат Акрамович  (род. 4 декабря 1949 года, г. Уфа) — актёр-кукольник, режиссёр и педагог. Народный артист Российской Федерации (2004) и Башкирской АССР (1985), заслуженный артист РСФСР (1991) и Башкирской АССР (1978).

Биография 
Ахметшин, Айрат Акрамович родился 4 декабря 1949 года в Уфе. Отец, Акрам Ахметгареевич, к началу Великой Отечественной войны служил в Ленинградском военном округе. Мать, Евдокия Яковлевна, осталась в блокадном Ленинграде с тремя маленькими детьми, затем вывезла их в тыл по «Дороге жизни».

После школы, с 1966 года Айрат Акрамович работал монтировщиком сцены в русской труппе Башкирского театра кукол, затем артистом.

Как режиссёр дебютировал в 1984 года спектаклем «Золотой цыплёнок» Орлова. Ставил спектакли «Клочки по закоулочкам» Г. Б. Остера (1990), «По щучьему велению» Е. Я. Тараховской (1997).

Уже работая артистом и режиссёром продолжал учиться. В 1991 году окончил Уфимский государственный институт искусств (курс Г. Г. Гилязева), в 1994 году — Российский институт переподготовки деятелей искусства и культуры (Москва, 1994; курс В. М. Штейна, бывшего главного режиссера Башкирского театра кукол, в 80х годах переехавшего в Москву и создавшего там театр кукол «Волшебная лампа»).

Ахметшин Айрат Акрамович в 1991—1994 годах и с 2011 года работал главным режиссёром Башкирского театра кукол. В 1987—1998 годах
преподавал в УГИИ.

Член Союза театральных деятелей с 1980 года.

В настоящий момент даёт мастер-классы актёрского мастерства и кукловождения.

Роли в спектаклях 
Исполнитель ролей: Сабир и Тарахан («Золотая роза» С. В. Волкова Кривуши; дебют, 1966), Лис Лаврентий («Тайна „Дома утят“» У.Дюлы), Кощей («Царевна лягушка» Н. В. Гернет), Джоль король (одноим. спектакль по пьесе В.Фильпот), Волк («Золотой цыплёнок» В. Н. Орлова), Ангел Д-Дьявол в «Божественной комедии» И. В. Штока), куклой (Гермес в трагедии «Не бросай огонь, Прометей!» М.Карима), а также в ролях «живого плана» [Отец и Кулубек в «Белом пароходе» А. Б. Баранова по одноим. повести Ч. Т. Айтматова; Кинес («Лисистрата» Аристофана); Диктатор («Коня диктатору» М.Карима)].

Награды и премии 
 Народный артист Российской Федерации (2004).
 Заслуженный артист РСФСР (1991).
 Народный артист Башкирской АССР (1985).
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1978).
 Дипломант фестивалей польской (1976) и венгерской (1979) драматургии в СССР.

Литература 
 Самигуллина Р. А. От Петрушки к Прометею. Уфа, 1994.

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=f8ZmRLZiIF8
 http://www.bashinform.ru/news/229711/
 https://web.archive.org/web/20131202231513/http://teatrkukol-ufa.ru/staff/control/70-akhmetshin

Выпускники Уфимского государственного института искусств
Персоналии:Башкирский театр кукол